Schirm steht für Schutzvorrichtungen:

 Regenschirm
 Sonnenschirm
 Windschirm
 Ölpapierschirm, nach fernöstlicher Tradition gefertigter Schirm
 Reflex- und Durchlichtschirm in der Lichttechnik
 Basilikaschirm, katholische Insigne
 Frostschirm (Bauwesen)
 Mützenschirm, siehe Schirmmütze
 Ofenschirm
 Schallschutzschirm
 schirmartiger Blütenstand, siehe Dolde
 Schirm, eine Jagdeinrichtung in der Jägersprache

Technik:
 Bremsschirm
 Fallschirm
 Gleitschirm
 Kurzwort für elektromagnetische Abschirmung, siehe Abschirmung (Elektrotechnik)
 Bildschirm
 Klopfschirm, Insektenfanggerät
 Lampenschirm
 Radarschirm

Weiteres:
 Cocktailschirmchen, Dekoration
 Schirm (Forstwirtschaft), Gesamtheit aller Kronen eines Waldes

Schirm ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Cowen Schirm (1852–1928), deutscher Landschaftsmaler
 Charles Reginald Schirm (1864–1918), US-amerikanischer Politiker
 Rolf W. Schirm (1918–1997), deutscher Anthropologe 
 Stefan A. Schirm (* 1963), deutscher Politikwissenschaftler
 Ulrike Schirm (* 1945), deutsche Schauspielerin, Autorin und Filmkritikerin

Siehe auch:
 Schirmlinge
 Screen
 Wandschirm